

Geografia 
 Zima – cittadina russa nell'Oblast' di Irkutsk

Musica 
 Zima – EP di Zivert del 2022

Persone 
 Madeline Zima – attrice statunitense
 Vanessa Zima – attrice statunitense
 Yvonne Zima – attrice statunitense

Pagine correlate 

 Sima